Камнело́мка Динника ()  вид травянистых растений рода  семейства .

Своё видовое название получила в честь русского ботаника Николая Яковлевича Динника.

Описание 
Многолетнее травянистое растение высотой 5-20 см, образует дерновинки. Стебли цветоносные, длиной 2-5 см. Листья жесткие. Особенностью вида является наличие на листьях группы мелких паренхимных клеток, служащих для выделения извести,  гидатод. 
Окраска цветков варьируется от желтовато-розового до пурпурного цвета. Цветет в апреле-мае. Плод  коробочка с расходящимися столбиками. Размножается как семенами, так и вегетативно.

Кальцефит. Встречается на высоте от 1000 до 3000 м над уровнем моря. Обитает на отвесных скалах и крупных известковых глыбах.

Ареал 
Эндемик Центрального Кавказа. Обитает в Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии.

Охранный статус 
Редкий вид. Занесена в Красную книгу Российской Федерации; в Красные книги Ингушетии и Северной Осетии - Алании. Отмечена на территориях двух особо охраняемых природных территорий России. Вымирает в связи с узкой экологической приуроченности к местам обитания.

Примечания

Ссылки 

Камнеломковые
Таксоны растений, названные в честь людей
Флора Кавказа
Эндемики Северного Кавказа
Кальцифильные растения
Эндемичные растения России